A28 kan syfta på:
 A28 (motorväg, Belgien) – en motorväg i Belgien
 A28 (motorväg, Frankrike)
 A28 (motorväg, Nederländerna)
 A-28 (motorväg, Spanien)
 A28 (motorväg, Tyskland) – en motorväg i Niedersachsen, Tyskland
 A28 (spårvagn), en spårvagnstyp för Stockholms spårvägar